Dans certains pays, un code de l'urbanisme réglemente le droit de l'urbanisme ; voir :
 Code de l'urbanisme (France) pour le code français ;
 Code de l'urbanisme (Sénégal) pour le code sénégalais.